Colina ou morro - acidente geográfico

Localidades 
 Colina (Chile) - comuna da Região Metropolitana de Santiago
 Colina (Venezuela) - município no estado de Falcón

Brasil 
 Colina (São Paulo) - município em São Paulo
 Colina (Volta Redonda) - bairro no Rio de Janeiro

Substâncias químicas 
 Colina (vitamina) - composto orgânico, micronutriente essencial que faz parte do complexo B de vitaminas
 Acetilcolina - neurotransmissor presente em diversos organismos, incluindo os seres humanos

Outros 
 Comando de Libertação Nacional (COLINA) - organização política de esquerda que combateu a ditadura militar de 1964 no Brasil
 Turma da Colina - nome dado a um grupo de jovens que se reunia, entre o final da década de 1970 e o começo da década de 1980, na Colina, conjunto de prédios habitacionais localizados em Brasília
 Voo de colina ou voo de talude - técnica de voo

Desambiguações de topônimos